

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Adrianus de Jong (1882-1966), escrimeur néerlandais ;
 Aise Johan de Jong (né en 1966), mathématicien néerlandais ;
 Antoinette de Jong (1995), patineuse de vitesse néerlandaise ;
 Bert de Jong (1956), pilote de rallye néerlandais ;
 Bob de Jong (1976), patineur de vitesse néerlandais ;
 Bonifacius Cornelis de Jonge (1875-1958), homme politique néerlandais ;
 Chase De Jong (1993), joueur de baseball américain ;
 Dola de Jong (1911-2003), écrivaine néerlandaise ;
 Frenkie de Jong (1997), footballeur néerlandais ;
Geert de Jong (1951), actrice belge ;
 Jan de Jong (1917-2001), architecte néerlandais ;
 Jan Petrus Benjamin de Josselin de Jong (1886-1964), anthropologue, archéologue et linguiste néerlandais ;
 Jason de Jong (1990), footballeur philippin ;
 Jasperina de Jong (1938-), actrice, chanteuse, auteure-compositrice-interprète et artiste de cabaret néerlandaise ;
 Jelle de Jong, (1987-) un acteur et chanteur néerlandais ;
 Jennifer de Jong (1976-), actrice néerlandaise ;
 Jerry de Jong (1964), footballeur néerlandais ;
 Jill de Jong (1982), actrice et mannequin néerlandaise ;
 Johannes de Jong (1885-1955), cardinal néerlandais ; 
 John de Jong (1977), footballeur néerlandais ;
 Koos de Jong (1912-1993), skipper néerlandais ; 
 Loe de Jong (1914-2005), historien et journaliste néerlandais ;
 Luuk de Jong (1990), footballeur néerlandais, frère de Siem ; 
 Marcel de Jong (1986- ), footballeur canadien ; 
 Mijke de Jong (1959- ), réalisatrice néerlandaise ; 
 Nicolas de Jong (1988- ), joueur français de basket-ball ;
 Nigel de Jong (1984), footballeur néerlandais ;
 Piet de Jong (artiste) (1887-1967), artiste spécialisé en reconstitutions historiques ;
 Piet de Jong (1915-2016), homme politique néerlandais ; 
 Reggie de Jong (1964), nageuse néerlandaise ;
 Roos de Jong (1993), rameuse néerlandaise ;
 Siem de Jong (1989), footballeur néerlandais, frère de Luuk ;
 Simon De Jong (1942), peintre et homme politique canadien ;
 Simonka de Jong, (1972-), réalisatrice, scénariste et journaliste néerlandaise ;
 Sylvain de Jong (1868-1928), néerlandais, fondateur de la marque belge de limousines Minerva ;
 Theo de Jong (1947), footballeur néerlandais ;
 Timo de Jong (1999), coureur cycliste néerlandais ;
 Xenia Stad-de Jong (1922-2012), athlète néerlandaise ;
 Wouter de Jong, (1981-), acteur néerlandais.

Voir aussi 
 

Patronyme néerlandais